Garmenjak Mali (Dugi otok), hrvatski otočić
Garmenjak Mali (Kurba Vela), hrvatski otočić